El nombre de Colegiata de la Asunción o cualquiera de sus variantes:
Colegiata de la Asunción de Nuestra Señora;
Colegiata de la Asunción de Santa María;
Colegiata de la Asunción de la Virgen;
Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción;
Colegiata de Santa María de la Asunción
son el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como colegiatas en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Asunción de la Virgen María, madre de Jesús, es decir, el hecho de que la Virgen María fue elevada al cielo en cuerpo y alma.

Advocación 

 Nuestra Señora de la Asunción:
– Festividad: 15 de agosto.

Colegiatas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Colegiata de la Asunción, colegiata católica en la localidad de Medinaceli (Soria);
 Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, colegiata católica en la localidad de Osuna (Sevilla);
 Colegiata de la Asunción, colegiata católica en la localidad de Pastrana (Guadalajara).

En Francia 
 Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, colegiata en la localidad de Aix-en-Provence (Bocas del Ródano);
 Colegiata de la Asunción, colegiata en la localidad de Castelnau-Magnoac (Altos Pirineos);
 Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, colegiata en la localidad de Crécy-la-Chapelle (Sena y Marne);
 Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, colegiata en la localidad de Écouis (Eure).

En Italia 
 Colegiata de la Asunción de Santa María, colegiata católica en la localidad de Ariccia (Roma);
Colegiata de la Asunción de Santa María, colegiata católica en la localidad de Belmonte Calabro (Cosenza);
Colegiata de la Asunción de Santa María, colegiata católica en la localidad de Casole d'Elsa (Siena);
Colegiata de la Asunción de Santa María, colegiata católica en la localidad de San Gimignano, (Siena);
Colegiata de la Asunción de Santa María, colegiata católica en la localidad de Chivasso, (Turín).

En Suiza 
 Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, colegiata en la localidad de Romont (Friburgo).

Colegiata de la Asunción en otros idiomas 
 Collégiale de l'Assomption, Collégiale de Notre-Dame de l'Assomption en francés;
 Collegiata di Santa Maria Assunta, en italiano.